Prosetín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Prosetín, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Prosetín, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina